Die PotchOpen I 2021 waren ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. Februar 2021 in Potchefstroom stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2021 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Das Vorjahresturnier wurde nach der 1. Runde aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgebrochen, sodass es keinen Sieger gab.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 119 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 107 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 97 kB)

ATP Challenger Tour 2021
Tennisturnier in Potchefstroom